Mengwi ist ein Distrikt (Kecamatan) im Regierungsbezirk (Kabupaten) Badung im Süden der indonesischen Provinz Bali. Er grenzt im Westen an den Kecamatan Kediri, im Nordwesten an Marga, im Norden an Baturiti (alle drei gehören zum Kabupaten Tabanan). Im Osten bildet Abiansemal die Nachbarschaft, im Südwesten ist ein schmaler Küstenstreifen der Javasee eine natürliche Grenze.

Der bevölkerungsreichste Distrikt wird in 20 Dörfer gegliedert, 15 haben ländlichen Charakter (Desa) und 5 sind städtisch geprägt (Kelurahan).

Verwaltungsgliederung 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe8"
! Kode PUM|| Dorf || Fläche (km²)Ende 2021 || EinwohnerCensus 2010 || EinwohnerCensus 2020 || EinwohnerEnde 2021 || DichteEinw. pro km²
|-
| 51.03.02.2001 || style="text-align:left" | Munggu || 5,83 || 6.849 || 7.540 || 7.223 || 1.238,94
|-
| 51.03.02.2002 || style="text-align:left" | Buduk || 3,42 || 8.060 || 9.471 || 8.729 || 2.552,34
|-
| 51.03.02.2003 || style="text-align:left" | Mengwitani || 4,51 || 8.259 || 8.986 || 8.267 || 1.833,04
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.03.02.1004 || style="text-align:left" | Kapal || 6,23 || 12.149 || 12.120 || 12.052 || 1.934,51
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.03.02.1005 || style="text-align:left" | Sempidi || 3,00 || 7.518 || 7.554 || 7.062 || 2.354,00
|-
| 51.03.02.2006 || style="text-align:left" | Penarungan || 5,25 || 6.437 || 7.532 || 7.311 || 1.392,57
|-
| 51.03.02.2007 || style="text-align:left" | Sembung || 6,58 || 5.066 || 5.848 || 6.003 || 912,31
|-
| 51.03.02.2008 || style="text-align:left" | Baha || 3,45 || 3.733 || 4.105 || 3.924 || 1.137,39
|-
| 51.03.02.2009 || style="text-align:left" | Mengwi || 2,42 || 6.764 || 7.730 || 8.253 || 3.410,33
|-
| 51.03.02.2010 || style="text-align:left" | Kekeran || 4,19 || 3.641 || 3.954 || 3.958 || 944,63
|-
| 51.03.02.2011 || style="text-align:left" | Sobangan || 3,55 || 3.281 || 3.811 || 3.882 || 1.093,52
|-
| 51.03.02.2012 || style="text-align:left" | Gulingan || 5,85 || 7.389 || 8.377 || 8.492 || 1.451,62
|-
| 51.03.02.2013 || style="text-align:left" | Werdi Bhuwana || 4,45 || 5.545 || 5.838 || 5.335 || 1.198,88
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.03.02.1014 || style="text-align:left" | Abianbase || 3,94 || 7.103 || 7.654 || 7.281 || 1.847,97
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.03.02.1015 || style="text-align:left" | Sading || 3,02 || 8.502 || 9.323 || 8.619 || 2.853,97
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.03.02.1016 || style="text-align:left" | Lukluk || 3,97 || 8.522 || 8.119 || 7.980 || 2.010,08
|- 
| 51.03.02.2017 || style="text-align:left" | Cemagi || 4,77 || 4.824 || 5.115 || 5.287 || 1.108,39
|-
| 51.03.02.2018 || style="text-align:left" | Pererenan || 3,81 || 3.486 || 3.233 || 3.214 || 843,57
|-
| 51.03.02.2019 || style="text-align:left" | Tumbakbayuh || 2,75 || 2.997 || 3.402 || 3.470 || 1.261,82
|-
| 51.03.02.2020 || style="text-align:left" | Kuwun || 3,94 || 2.704 || 3.074 || 3.090 || 784,26
|-
! 51.03.02 || Kec. Mengwi || style="text-align:right" | 84,93 || style="text-align:right" | 122.829
! style="text-align:right" | 132.786 || style="text-align:right" | 129.432 || style="text-align:right" | 1.523,98
|}

Ergebnisse aus Zählung:
2010 und 2020, Fortschreibung (Datenstand: Ende 2021)

Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Halbjahre 
{| class="wikitable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe9
! Datum !! Fläche(km²) !! Einwohner !! männlich !! weiblich !! Dichte(Einw./km²) !! Sex Ratio(m*100/w)
|-
| 31.12.2020 || 84,93 || 124.752 || 62.136 || 62.616 || 1.468,9 || 99,2
|-
| 30.06.2021 || 84,93 || 123.994 || 61.786 || 62.297 || 1.460,0 || 99,2
|-
| 31.12.2021 || 85 || 129.432 || 64.487 || 64.945 || 1.522,7 || 99,3
|}
Fortschreibungsergebnisse

Einzelnachweise 

Geographie (Bali)
Kecamatan in der Provinz Bali
Badung